Walter Bodmer ist der Name folgender Personen:

* Walter Bodmer (Architekt) (1894–1941), Schweizer Architekt 
 Walter Bodmer (Historiker) (1896–1989), Schweizer Industrieller und Wirtschaftshistoriker
 Walter Bodmer (Maler) (1903–1973), Schweizer Maler und Bildhauer
 Walter Bodmer (Biologe) (* 1936), britischer Biologe deutscher Abstammung